De Grauwe ist der Name folgender Personen:

 Luc De Grauwe (Luc Désiré Marie de Grauwe, Professor für Linguistik an der Universität Gent).
 Paul De Grauwe (* 1946), Professor für Internationale Wirtschaft an der Katholieke Universiteit Leuven, sowie Politiker der belgischen OpenVLD.